John Wake peut se référer à :
 John Wake (1268-1300), baron Wake de Liddell ;
  (1837-1882), peintre britannique ;
 John Wake (né en 1953), joueur britannique de cricket.